Minador do Negrão kan syfta på:

Brasilien 

 Minador do Negrão (kommun), Alagoas, 
 Minador do Negrão (ort), Alagoas,